Cervical est un adjectif dérivé du latin cervix 'cou, col' (et non de cerebrum  qui donne cérébral). Il s'applique principalement aux :

Col de l'utérus : glaire cervicale, frottis cervico-utérin, etc. ;
Collet (dent) : hyperesthésie dentinaire cervicale, etc. ;
Cou : vertèbres cervicales, etc.